Stefan Karadzja (persoon) (1840-1868), Bulgaars revolutionair en volksheld
 Stefan Karadzja (Dobritsj), plaats in het Bulgaarse oblast Dobritsj
 Stefan Karadzja (Silistra), plaats in het Bulgaarse oblast Silistra
 Stefan Karadzja (Varna), plaats in het Bulgaarse oblast Varna

Zie ook 
 Stefan Karadzjovo, een plaats in de Bulgaarse gemeente Boljarovo, oblast Jambol